A 2019-es rali-világbajnokság a széria 47. szezonja volt. A szezon 14 versenyből állt, amely 2019. január 24-én vette kezdetét a Monte-Carlo-ralival, és november 17-én, az ausztrál ralival fejeződött be.

A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezte és bonyolította le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága. A címvédő a francia Sébastien Ogier és a Toyota Gazoo Racing WRT volt.

A szezon utolsó előtti versenyén, a katalán ralin az észt Ott Tänak megszerezte pályafutása első világbajnoki címét és ő lett 2003 óta az első nem francia világbajnok.

Versenynaptár

A világbajnoki szezon tizennégy versenyt foglalt magába, ezeket Európában, a Közel-Keleten, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában bonyolították le.

Szabályváltozások
 A bajnokságot támogató kategóriák összetétele megváltozott. A World Rally Championship-3, amely az R Csoport típusú autók bajnoksága volt, megszűnt. Helyette egy új osztályt jött létre a World Rally Championship-2-ben. A WRC-2 Pro a gyárilag támogatott, R5 Csoportos raliautókkal rajthoz álló csapatoknak lett létrehozva, míg a WRC-2 kategóriában privát alakulatok indulhattak. Ebben az osztályban R2 és R3 osztályú autókkal is be lehetett nevezni.
 A szakaszok maximum hossza egy versenyhétvégén 500 km-ről, 350 km-re csökkent.
 A Formula–1-hez hasonlóan, a versenyzők mostantól választhattak saját rajtszámot, az aktuális világbajnoknak azonban továbbra is az 1-es rajtszámmal kellett rajthoz állnia.
 A tesztnapok száma 55-röl 42-re csökkent.
Források:

Átigazolások

Csapatok és versenyzők

WRC

A szezon menete

1. Forduló —  87e Rallye Automobile Monte-Carlo

A 2019-es év első fordulója három versenyző ádáz csatájáról szólt a győzelemért. A Toyota Gazoo Racing WRT színeiben versenyző észt Ott Tänak erősen kezdett, mivel megnyerte a rali első két gyorsasági szakaszát, de egy defekt megnehezítette a dolgát. Összesen két percet vesztett és ezzel a együtt a vezetést is Thierry Neuville-lel szemben. Sébastien Ogier megelőzte Neuville-t még ugyan azon a szakaszon és a napot egy 2 másodperces előnnyel fejezte be. A rali további részében Ogier és Neuville küzdött a győzelemért, ám a francia versenyző megtartotta a vezetést és ezzel zsinórban hatodszorra nyerte meg a Monte-Carlo-ralit. A Power Stage-et a brit Kris Meeke nyerte. A pódium alsó fokára Tänak állhatott fel. A negyedik pozícióban a kilencszeres világbajnok Sébastien Loeb végzett, őt követte Jari-Matti Latvala és Kris Meeke. A két M-Sport Ford versenyző a 11. (Teemu Suninen) valamint a 20. (Pontus Tidemand) helyen fejezte be a viadalt. Elfyn Evans, Esapekka Lappi, és Andreas Mikkelsen nem tudták befejezni a versenyt. Érdekesség hogy az első két pilótát mindössze 2,2 másodperc választotta el egymástól. Ehhez hasonló különbséggel utoljára az 1979-es monte-carlo-rali végződött. Akkor a francia Bernard Darniche 6,6 másodperces előnnyel győzött a svéd Björn Waldegårddal szemben.

2. Forduló — 67. Rally Sweden
A mezőny a versenynaptár első és egyetlen havas helyszínéhez érkezett. Sébastien Ogier kezdte meg a viadalt. A kiszámíthatatlan körülmények következtében hibázott a svullryai szakaszon és egy hókupacba ragadt. Mivel nem voltak nézők a közelben, akik kihúzhatták volna a versenyautót, fel kell adnia a versenyt arra a napra és a Rally2-es szabály értelmében csak a következő nap folytathatta a versenyt. Jari-Matti Latvala szintén hibázott és összesen 10 percet vesztett. Ezt követően Teemu Suninen és Marko Salminen párosa vezette a versenyt. A második nap az M-Sport Ford versenyzői is hibáztak és ezzel a nyolcadik pozícióig csúsztak vissza. A nap utolsó részében egy fának ütköztek, és az autójuk oly mértékben megsérült, hogy a versenynap feladása volt az egyetlen lehetséges opció. Ott Tänak és Martin Järveoja kettőse vette át a vezetést, amit a viadal végéig meg is őriztek, ezáltal megnyerték a versenyt. A Power Stage-en is szintén az észt páros volt a leggyorsabb, ezzel a teljesítménnyel pedig maximális pontszámmal hagyhatták el a ralit. A pódiumot a finn Esapekka Lappi, valamint a Hyundai versenyzője Thierry Neuville egészítették ki. A további pontszerzők: Andreas Mikkelsen, aki a második helyen is állt, egy baleset következtében a negyedik helyig esett vissza. Az ötödik pozícióban Elfyn Evans végzett, őt követte a Toyota gyári versenyzője Kris Meeke, Sébastien Loeb és a hazai versenyző Pontus Tidemand.

3. Forduló — 16. Rally Guanajuato Mexico
A rali első szakaszát biztonsági okok miatt törölni kellett egy sérült rámpa végett. Kris Meeke volt az utolsó aki teljesítette a szakaszt a megszakítás előtt, így a szabályok értelmében azok akik még nem kerültek sorra a törlés előtt, azok az utolsó pilóta mért körét kapták meg. Az elején Andreas Mikkelsen vezette a viadalt, azonban egy eltalált egy követ, amelynek következtében megsérült az autója felfüggesztése. Három versenyző adta fel a napot valamilyen oknál kifolyólag. Daniel Sordónak elektronikai problémái adódtak, Jari-Matti Latvalának a váltómű meghibásodása miatt kellett kiállnia, Teemu Suninen pedig  összetörte a versenyautóját. A finn azonban nem volt olyan szerencsés mint másik két társa; az M-Sport Ford versenyzőjének fel kell adnia a teljes versenyhétvégét. A második napon azonban az élen álló  Ogier defektet kapott, amely a győzelmébe kerülhetett volna, ám a csapattársa Esapekka Lappi összetörte a Citroënjét, így ennek következtében piros zászlóval félbe kellett szakítani a ralit, ezzel megmentve Ogier esélyeit a győzelemre. Ennek fényében Meeke ölébe hullott a vezetés, ám ő is defektet kapott a következő szakaszon és egészen az ötödik helyig csúszott vissza. Később a brit versenyző csalással vádolta meg a Citroënt, mivel Lappi hibájának révén a francia tisztességtelen előnyre tett szert. A Toyota versenyzője később bocsánatot kért a kijelentéséért. A győztes végül Ogier lett, aki a Power Stage-en szerzett első pozíciójával a lehető legtöbb pontot szerezte meg. Mögötte az észt Ott Tänak végzett, harmadikként Elfyn Evanst intették le.

4. Forduló — 62e Corsica Linea – Tour de Corse
A mezőny az első teljesen aszfalt felületű ralihoz érkezett. Az első napon többen is hibáztak, köztük a kilencszeres világbajnok Sébastien Loeb, aki megcsúszásával tönkretette a felfüggesztését. Sébastien Ogier szintén megcsúszott, ő azonban egy tíz másodperces visszaeséssel megúszta az esetet. Kris Meeke defektet kapott. A ralit vezető Elfyn Evans Meeke mögé ragadt, Evans ezzel a harmadik helyig csúszott vissza és a brit csapattársa Ott Tänak lett az új éllovas. Végül a versenybíróság úgy döntött, hogy Evans ugyan azt az időt kapja meg mint az észt versenyző. A második napon Tänak szintén defektet kapott,aki így a hatodik helyig esett vissza. Evans, aki a tabella élén találta magát, Thierry Neuville ellen kellett megvédenie a helyét, azonban defektet kapott mindössze hat kilométerrel a vége előtt, így a belga Neuvillé lett a győzelem. Ogier a második helyen végzett, a brit végül a harmadik pozícióban ért be.

5. Forduló — 39. XION Rally Argentina
A verseny helyszínét a viadalt megelőző 48 órában heves záporok sújtották, így 39. argentin-rali szakaszai még nehezebbé váltak a versenyzők számára. Thierry Neuville szerezte meg a vezetést az első szakasz után, miközben Ott Tänak a kardántengely meghibásodása miatt értékes perceket vesztett. Az észt versenyző később az első nap utolsó szakaszában hibázott, azonban nem vesztett sok időt, köszönhetően a finn Esapekka Lappi hibájának, amely miatt félbe kellett szakítani a viadalt. A második napon Tänak elkezdett felzárkózni, azonban a váltóáramú generátor meghibásodása miatt a tabella aljára esett vissza. Rajta kívül még sok versenyzőnek kellett különféle problémával szembenéznie. Sébastien Ogier a szervokormány elromlása végett 30 másodpercet vesztett, ezzel a hatodik helyig csúszott vissza, Kris Meeke fék problémák miatt a jobb hátsó kerekék egy kőnek vágta, azonban viszonylag szerencsésen megúszta az esetet; mindössze 20 másodpercet vesztett. Egy másik brit versenyző, Elfyn Evans szintén egy nagy kőnek csúszott a Fiestáját és az autó olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, ami miatt a brit nem tudta folytatni a viadalt. Andreas Mikkelsen egy olajszivárgás ellenére a második helyre lépett fel, amelyet helyezést a rali végéig meg tudott tartani. A győztes Neuville lett, aki viszonylag problémamentesen teljesítette a versenyt. Meeke és Ogier harcban voltak az utolsó dobogós pozícióért egészen az utolsó szakaszig, amelyet a francia versenyző nyert meg, ezzel a harmadik hely mellé, még plusz 5 pontot szerzett a Power Stage győzelmének köszönthetően. A további pontszerzők Jari-Matti Latvala, Dani Sordo, Teemu Suninen és Tänak voltak.

6. Forduló — 1. Copec Rally Chile 2019
Chile első alkalommal rendezett versenyt a rali-világbajnokság történetében. A második szakaszt biztonsági okok miatt félbe kellett szakítani. Thierry Neuville, aki első volt az úton, szenvedett emiatt a legtöbbet, azonban a szakasz törlése végett egy fiktív időeredményt kapott jóváírva. Az első nap végén az észt Ott Tänak vezette a versenyt. A második nap Kris Meeke balesetével kezdődött. A britnek sikerült folytatni a versenyt, azonban egészen a tizedik helyig csúszott vissza. Egy szakasszal később azonban a rali leglátványosabb balesetét szenvedte el Neuville, aki egy jobb oldali kanyar után törte össze teljesen az Hyundai i20-át. Tänak nyerte meg a küzdelmet és a Power Stage  győzelmével 28 pontot szerzett a versenyen. Mögötte Sébastien Ogier egy kiélezett harcban védte meg a második helyét a kilencszeres bajnok Sébastien Loebbel szemben. Őket a két M-Sport Ford WRT versenyző, Elfyn Evans és Teemu Suninen követte a negyedik, illetve az ötödik helyen. A további résztvevők akik pontot szereztek: Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen, Meeke és Jari-Matti Latvala.

7. Forduló — 53. Vodafone Rally de Portugal 2019
A Hyundai gyári alakulata eredetileg a norvég Andreas Mikkelsent indította volna Thierry Neuville és Dani Sordo mellett, azonban lecserélték őt Sébastien Loebre, a murvás ralikon nyújtott gyenge teljesítménye végett. A Portugál-rali elég rosszul kezdődött a koreai márka versenyzői számára. Loeb és Sordo üzemanyagrendszere meghibásodott, ezzel már a viadal legelején visszacsúsztak a tabella aljára. A japán Toyota versenyzői azonban erős teljesítményt nyújtottak, ugyanis Ott Tänak vezetésével a nap végére mindhárom pilótájuk az első háromban végzett. A finn Teeu Suninen volt az egyedüli aki tartani tudta a trió tempóját, azonban fék problémák miatt a hatodik helyig esett vissza. Csapattársának, Elfyn Evansnek szintén nehéz volt a napja; a brit Ford Fiestája lelassult elektronikai problémák miatt és ezért négy percet vesztett. A lassú tempóban haladó autója nagy port vert fel és emiatt Espaekka Lappi rengeteg időt vesztett a versenyen. A második napon az éllovas Tänak előnye 4,3 másodpercre csökkent, a lengéscsillapító meghibásodása miatt. Csapattársa, Jari-Matti Latvala ugyanezzel a gonddal küszködött, azonban ő nem volt ennyire szerencsés; nem sikerült befejeznie a napot, ezért a Rally2-es szabály értelmében csak a harmadik napon folytathatta a küzdelmet a pontokért. Sordo és Loeb szándékosan később értek be a szerviz parkba, emiatt időbüntetést kaptak és a hátsó pozíciókból kezdhették meg a további szakaszokat, amivel csapattársuknak. Neuville-nek tapadásbeli előnyt tudtak biztosítani. A belga versenyző emiatt gyorsabb időket tudott kiharcolni és ezzel már a harmadik helyig lépett előre. Az újonc Gus Greensmith Latvalához hasonlóan az utolsó napon folytathatta a versenyt, miután a brit egy árokba hajtotta Ford Fiestáját. Az utolsó napon összesen 4 versenyző esett ki a raliból. Lappi az ötödik helyen állt, amikor kicsúszott az útról és a bal hátsó futóműjét tönkretéve fel kellett adni a versenyt. Kris Meeke egy fának ütközve vetett véget a hétvégéjének, Greensmith még egyszer hibázott, míg Loeb szintén letért az útról, ennek eredményeképpen nem sikerült beérnie a célba. Tänak nyerte meg a versenyt. Számára ez volt zsinórban a második győzelem a szezonban. Neuville ért be az észt versenyző mögött, a dobogót Sébastien Ogier egészítette ki, aki a Power Stage-t is megnyerte. Az első három versenyző mögött a két  M-Sport Ford WRT-versenyző, Suninen és Evans ért be. Latvala a hetedik lett.

8. Forduló — 16. Rally Italia Sardegna 2019
A rali első fontos eseménye a címvédő világbajnok Sébastien Ogier kiesése volt. Teemu Suninen vezette a versenyt egészen addig amíg nem hibázott és annak ellenére, hogy kevés időt vesztett, az új éllovas Jari-Matti Latvala lett. Suninen számára rosszul folytatódott a viadal, ugyanis ismét hibába esett, ezzel még több időt vesztett. Thierry Neuville szintén kicsúszott és ezzel megsérült a Hyundai i20-as radiátora. A nap végére a vezetést Dani Sordo vette át. A második napon az észt Ott Tänak dominálta a versenyt; megnyerte a nap összes szakaszát és az utolsó napot egy 25 másodperces vezetéssel kezdhette meg. Csapattársa számára azonban nem alakult ilyen jól a nap; Kris Meeke defeketet kapott, ami miatt az ötödik helyről a nyolcadik pozícióba esett vissza. A Power Stage-ig úgy tűnt, hogy Tänak sorozatban harmadik elsőségét zsebelheti be, azonban a szervokormány meghibásodása miatt több mint két percet vesztett és az ötödik helyig esett vissza, így a győztes Sordo lett, aki élete második győzelmét szerezte a bajnokságban. Utoljára a 2013-as német-ralin sikerült diadalmaskodnia a spanyolnak. Suninen 13,5 másodpercre volt a győzelemtől, a harmadik Anreas Mikkelsen lett. A norvégot Elfyn Evnaskövette, a hatodik Neuville lett. Esapekka Lappi és Meeke szereztek még pontokat.

9. Forduló — 69. Neste Rally Finland 2019
A rali kezdete előtt pár személyi változás történt a versenyzők között. Elfyn Evans az Észt-ralin szerzett hátsérülésük végett nem vehettek részt a versenyen, helyettese Gus Greensmith volt. Hayden Paddon egy harmadik Fiestával nevezett be a viadalba, azonban visszalépni kényszerült, miután a verseny előtti teszt során összetörte a versenyautóját. Craig Breen visszatért a Hyundai gyári csapat versenyzőjeként erre a hétvégére. Az első nap viszonylag nyugalmasan telt a résztvevők számára. Jari-Matti Latvala volt az éllovasa, aki az elsőségét megőrizte a következő napra is. A második napon azonban a bal hátsó abroncsa megsérült és ezzel a harmadik helyig esett vissza. Kris Meeke szintén hibázott, a bal hátsó futóműje sérült meg, ő azonban csak az utolsó napon folytathatta versenyt. Meeke számára rosszul alakult a verseny hátralévő része; ismét hibázott és ezúttal a versenyt sem tudta teljesíteni. Gus Greensmith versenyhétvégéje a 20. szakaszon ért véget, amikor egy fának ütközött a Fiestájával. Ott Tänak a szezon során a harmadik győzelmét szerezte meg, aki a Power Stage győzteseként ismét 30 pontot adott hozzá addig megszerzett pontjaihoz. Érdekesség, hogy az észt versenyző WRC-s karrierje során a tizedik viadalon diadalmaskodott és szintén ezen a ralin érte el kétszázadik szakaszgyőzelmét is. Esapekka Lappi ebben az idényben a második dobogóját szerezte meg, Latvala pedig megőrizte a harmadik helyét. Andreas Mikkelsent és Sébastien Ogiert mindössze 2,7 másodperc választotta el egymástól a negyedik, illetve az ötödik pozícióban. Thierry Neuville, Breen és Teemu Suninen szereztek még pontokat.

10. Forduló — 37. ADAC Rallye Deutschland 2019
A sérülése végett Elfyn Evans továbbra sem térhetett vissza a küzdelembe. Helyettese továbbra is a brit Gus Greensmith volt. A rali jelentős része Ott Tänak és Thierry Neuville küzdelméről szólt az első helyért. Az M-Sport WRT alakulat számára nem alakult jól a versenyhétvége, révén annak hogy finn versenyzőjük, Teemu Suninen a második szakaszon technikai problémák miatt fel kellett adnia a küzdelmet és csak a szombati napon folytathatta a viadalt. Dani Sordo váltóhiba következtében rengeteg időt veszített. A tizenharmadik,  Panzerplatte névre hallgató szakaszon  Neuville defektet kapott, ezért jelentős hátrányt halmozott fel. Sébastien Ogier, szintén defektet szenvedett ugyanazon a szakaszon. A két éllovas balszerencséjéből Kris Meeke és Jari-Matti Latvala, a Toyota gyári versenyzői profitáltak, révén annak hogy a második illetve harmadik helyen találták magukat. A viadal győztese végül az észt Tänak lett, aki zsinórban második, a szezon során pedig az ötödik elsőségét szerezte meg. Csapattársai, Meeke és Latvala egészítették ki a dobogót. Utoljára a 2003-as Monte-Carlo-i ralin fordult elő olyan, hogy egy gyári csapat három versenyzője végzett a top3-ban. Akkor a Citroën versenyzői töl állhattak a dobogóra, Sébastien Loeb, Colin McRae és Carlos Sainz sorrendben. Eredetileg Sordo végzett a negyedik pozícióban, azonban a világbajnoki címért küzdő csapattársával helyet cseréltek, így Neuville ölébe hullott a 12 pontot érő hely és a spanyol ötödik lett. Esapekka Lappi a hatodik helyen végzett, őt követte Andreas Mikkelsen és csapattársa, Ogier. A franciával helyet cserélt Lappio, így Mikkelsen hatodik, Ogier hetedik és Lappi nyolcadik lett. Greensmith a kilencedik pozícióban ért be. Takamoto Katsuta, aki élete legelső világbajnoki raliján vett részt,a tizedik helyen került értékelésre. Technikai problémái ellenére Suninen a második helyen végzett a Power Stage-n, így négy plusz pontot szerzett.

Összefoglaló

Eredmények
Pontrendszer

	
Power stage pontrendszer

WRC

Navigátorok bajnoksága

Gyártók versenye

Jegyzetek

További információk
 Hivatalos honlap

Rali-világbajnokságok
Rali